Sagurna ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Sagurna (* 1961), deutscher Autor, Journalist, Literatur-Vermittler und Kommunikations-Fachmann
 Michael Sagurna (* 1955), deutscher Politiker (CDU)